Aardrijkskunde
 Nuyts Archipel, Australische eilandengroep

Personen met de achternaam Nuyts
 Cornelis Nuyts, Nederlands ondernemer
 Dirk Nuyts, Belgisch politicus
 Frank Nuyts, Belgisch componist, muziekpedagoog, dirigent en slagwerker
 Gaston Nuyts, Belgisch componist, muziekpedagoog, dirigent, gitarist, contrabassist en slagwerker
 Jan Nuyts, Belgisch danser en balletpedagoog
 Jan Nuyts, Belgisch journalist en redacteur
 Jan Nuyts, Belgisch politicus
 Leo Nuyts, Belgisch politicus
 Pieter Nuyts, Nederlands bestuurder en gouverneur
 Pieter Nuyts, Nederlands dichter, toneelschrijver en schout

Nederlandse of Vlaamse achternaam